Акбастау () — село в Абайском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Акбастауского сельского округа. Код КАТО — 353233100.

В 16 км западнее села проходит автодорога М-36.

История 
Основано в 1960 г.

Население 
В 1999 году население села составляло 958 человек (485 мужчин и 473 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 579 человек (286 мужчин и 293 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Абайского района (Карагандинская область)